Geri Çipi – dirigente sportivo ed ex calciatore albanese
 Kreshnik Çipi – ex calciatore albanese